Premium Calcio, gruppo di canali televisivi a pagamento di Mediaset Premium dedicati al calcio.
Premium Sport, gruppo di canali televisivi a pagamento di Mediaset Premium dedicati allo sport.
Premium Cinema, gruppo di canali televisivi a pagamento di Mediaset Premium dedicati alla trasmissione di contenuti cinematografici.
Premium Crime, rete televisiva a pagamento di Mediaset Premium che trasmette film e telefilm legati al genere crime.
Premium Action, rete televisiva a pagamento di Mediaset Premium che trasmette film e serie televisive a carattere action.
Premium Stories, rete televisiva a pagamento di Mediaset Premium che trasmette film, serie televisive e soap opera a target femminile.
Premium Extra, offerta pay per view di Mediaset Premium.
GM Fiat Pianale Premium, tipo di telaio che funge da base per autovetture e concept car sviluppate dalla General Motors e Fiat.

Cinema
Premium – film del 2006 diretto da Pete Chatmon

Pagine correlate
Mediaset Premium
Rai Premium